Sommersdorf ist der Name folgender Orte:
 Sommersdorf (Landkreis Börde), Gemeinde im Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
 Sommersdorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Sommersdorf (Burgoberbach), Ortsteil der Gemeinde Burgoberbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Sommersdorf (Gräfenthal), Ortsteil der Stadt Gräfenthal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Sommersdorf (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sommersdorf (Penkun), Ortsteil der Stadt Penkun, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

 Sommersdorf (Gemeinde Kremsmünster), Ort in der Marktgemeinde Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

Siehe auch:
 Sommerstorf